I. Jámbor Lajos frank császár
 Jámbor Lajos (1860–1946) tanító
 Jámbor Lajos (1869–1955) építész
 Jámbor Lajos (1884–1954) festőművész